TFB steht als Abkürzung für:
 Tischfußballbund, siehe Tischfußballbund Österreich
 TFB 77 Drispenstedt, eine Mannschaft im Deutschen Tipp-Kick-Verband

Abkürzung